Schott:
 Basil Schott
 Leon Schott

 (5312) Schott
 Upgant-Schott